Зора Ниэл Хёрстон (, 7 января 1891, Нотасалга, Алабама, США — 28 января 1960, Форт-Пирс, Флорида) — американская писательница-афроамериканка (автор четырёх романов и пятидесяти опубликованных рассказов), фольклористка и антрополог, более всего известная как автор романа «Их глаза видели Бога» (1937). Участвовала в движении так называемого Гарлемского ренессанса.

Биография 
Родилась в семье баптистского священника и школьной учительницы. В 1918 году поступила в Говардский университет, в котором проходила курсы испанского, английского, греческого языков, а также курсы публичных выступлений. Получила диплом об окончании колледжа в 1920 году. В 1927 году окончила Барнард-колледж в Нью-Йорке по специальности антропология; была единственной чернокожей студенткой в колледже, специализировалась на изучении афроамериканского фольклора и гаитянского вуду.

Придерживалась правых взглядов. После публикации в 1948 году романа, в котором главными героями были белые бедняки, подверглась опале со стороны различных общественных сил и остаток жизни провела в небольшом городке в штате Флорида, где работала в школе и библиотеке.

Память и оценки 
На протяжении многих лет была фактически забыта, интерес к её творчеству стал возрождаться только с 1975 года.

В 2013-2019 году ряд её произведений был переиздан, в 2014 году к 123-летний её юбилей отмечался Google Doodle.

Библиография 
 «Journey’s End» (:en:Negro World, 1922), poetry
 «Night» (Negro World, 1922), poetry
 «Passion» (Negro World, 1922), poetry
 :en:Color Struck (:en:Opportunity: A Journal of Negro Life, 1925), play
 Muttsy (Opportunity: A Journal of Negro Life) 1926, short story.
 «Sweat» (1926), short story
 «How It Feels to Be Colored Me» (1928), essay
 «Hoodoo in America» (1931) in :en:The Journal of American Folklore
 «The Gilded Six-Bits» (1933), short story
 :en:Jonah's Gourd Vine (1934), novel
 :en:Mules and Men (1935), non-fiction
 :en:Their Eyes Were Watching God (1937), novel
 :en:Tell My Horse (1938), non-fiction
 :en:Moses, Man of the Mountain (1939), novel
 :en:Dust Tracks on a Road (1942), autobiography
 :en:Seraph on the Suwanee (1948), novel
 «What White Publishers Won’t Print» (:en:Negro Digest, 1950)
 I Love Myself When I Am Laughing … and Then Again When I Am Looking Mean and Impressive: A Zora Neale Hurston Reader (:en:Alice Walker, ed.) (1979)
 The Sanctified Church (1981)
 Spunk: Selected Stories (1985)
 Mule Bone: A Comedy of Negro Life (пьеса, с Хьюз, Лэнгстон; отредактирована и представлена :en:George Houston Bass и Гейтс, Генри Луис) (1991)
 The Complete Stories (постановка Гейтс, Генри Луис и Sieglinde Lemke) (1995)
 Novels & Stories: Jonah’s Gourd Vine, Their Eyes Were Watching God, Moses, Man of the Mountain, Seraph on the Suwanee, Selected Stories (Cheryl A. Wall, ed.) (Library of America, 1995) 
 Folklore, Memoirs, & Other Writings: Mules and Men, Tell My Horse, Dust Tracks on a Road, Selected Articles (Cheryl A. Wall, ed.) (Library of America, 1995) 
 Every Tongue Got to Confess: Negro Folk-tales from the Gulf States (2001)
 Zora Neale Hurston: A Life in Letters, collected and edited by Carla Kaplan (2003)
 Collected Plays (2008)
 Barracoon: The Story of the Last "Black Cargo" (2018)
 Hitting a Straight Lick with a Crooked Stick: Stories from the Harlem Renaissance (2020)

Фильмы 
 В 1935 и 1936 годах Зора Нил Херстон снимала документальные сцены в рамках своей полевой работы во Флориде и Гаити. Эти съёмки стали редким и ценным этнографическим свидетельством по религиям худу и вуду в США и Гаити.
 Повесть Their Eyes Were Watching God 1937 года была экранизирована в 2005 году Опрой Уинфри.

В культуре 
 В 1989 в эфир PBS вышла драма по мотивам жизни Херстон под названием "Зора  - это мое имя!".
 В 1992-95 вышел детский телесериал PBS "Ghostwriter", в котором особое внимание уделялось навыкам чтения и письма. Его главные герои посещали вымышленную среднюю школу Зоры Нил Херстон.
 В фильме 2004 года Как брат брату, действие которого частично происходит во время Гарлемского ренессанса, её сыграла Эллис, Онжаню.
 9 апреля 2008 PBS транслировал 90-минутный документальный фильм Zora Neale Hurston: Jump at the Sun, созданный :en:Kristy Andersen, часть сериала American Masters.
 В 2009 Хёрстон была показана в 90-минутном документальном фильме о WPA Writers' Project, озаглавленном Soul of a People: Writing America’s Story, which premiered on the Smithsonian Channel. Her work in Florida during the 1930s is highlighted in the companion book, Soul of a People: The WPA Writers' Project Uncovers Depression America.
 В 2017 Джеки Кей представила 30-минутную радиопередачу  A Woman Half in Shadow на :en:BBC Radio 4 о Зоре Хёрстон. Первое вещание 17 апреля, в дальнейшем - подкаст.
 Розонда Томас сыграла роль Хёрстон в фильме 2017 года Маршалл.

Литература 
 Abcarian, Richard and Marvin Klotz. «Zora Neale Hurston.» In Literature: The Human Experience, 9th edition. New York: Bedford/St. Martin’s, 2006: 1562-3.
 Baym, Nina (ed.), «Zora Neale Hurston.» In The Norton Anthology of American Literature, 6th edition, Vol. D. New York, W. W. Norton & Co., 2003: 1506—1507.
 Beito, David T. "Zora Neale Hurston, " American Enterprise 6 (September/October 1995), 61-3.
 Boyd, Valerie (2003). Wrapped in Rainbows: The Life of Zora Neale Hurston. New York: Scribner. ISBN 0-684-84230-0.
 Ellis, C. Arthur Zora Hurston And The Strange Case Of Ruby McCollum, 1st edition. Lutz, FL: Gadfly Publishing, 2009. ISBN 978-0-9820940-0-6.
 Hemenway, Robert E. Zora Neale Hurston: A Literary Biography. Urbana, Ill: University of Illinois Press, 1977. ISBN 0-252-00807-3.
 Hemenway, Robert E. «Zora Neale Hurston.» In The Heath Anthology of American Literature, 5th edition, Vol. D. Paul Lauter and Richard Yarborough (eds.). New York: Houghton Mifflin Co., 2006: 1577—1578.
 Jones, Sharon L. A Critical Companion to Zora Neale Hurston: A Literary Reference to her Life and Work (New York: Facts on File, 2009)
 Kaplan, Carla (ed.). Zora Neale Hurston: A Life in Letters. New York: Random House, 2003.

Примечания 

Писатели США
Выпускники Говардского университета
Выпускники Барнард-колледжа
Выпускники Колумбийского университета
Национальный зал славы женщин